Rama može značiti:

 Rama, rijeka u BiH
 Rama, povijesni naziv za šire područje oko Prozora koja je pripadala srednjovjekovnoj bosanskoj državi.To je ujedno i naziv kojim Hrvati danas nazivaju grad Prozor i kraj oko njega.
 Rama (Prozor-Rama, BiH), potopljeno naselje
 Ramsko jezero, jezero u BiH
 Jezero Rama (Pakistan), jezero u Pakistanu
 Rama (hinduizam), božanski junak hinduističkog epa
 Rama Indijanci, Etnolingvistička porodica američkih Indijanaca nastanjenih u Nikaragvi